Терми́та — хутор в Левокумском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

До 16 марта 2020 года входил в состав сельского поселения Величаевский сельсовет.

География 
Расстояние до краевого центра: 262 км.

Расстояние до районного центра: 60 км.

История 
Основан в 1850 году. Согласно переписи населения 1926 года в хуторе Термита проживали 171 человек, из них украинцев — 102, калмыков — 65. На момент переписи хутор относился к Величаевскому сельсовету сельсовету Левокумского района Терского округа Северо-Кавказского края.

На 1 марта 1966 года входил в состав территории Приозёрского сельсовета с центром в селе Приозёрское.

Население 

По данным переписи 2002 года, 94 % населения — даргинцы.

Примечания

Ссылки 
 
 хутор Термита на проекте wikimapia.org

Населённые пункты Левокумского района